Gömstället kan avse:
 Gömstället (film, 1975) – amerikansk film om förintelsen från 1973, originaltitel The Hiding Place
 Gömstället (film, 1991) – dansk film från 1991
 Gömstället (film, 1995) – amerikansk film från 1995
 Gömstället – en bok i en deckarserie för barn, se Petrinideckarna
 Gömstället (bok) – en bok av Corrie ten Boom, originaltitel The Hiding Place